Сър Патрик Стюарт () е британски театрален и филмов актьор, носител на три награди „Лорънс Оливие“ и една награда „Грами“. Номиниран е за награда „Тони“, два пъти е номиниран за награда „Златен глобус“, три пъти е номиниран за „Сатурн“ и четири пъти за „Еми“. Играе шекспирови герои в много театрални постановки. Известен е с ролята си на капитан Пикард в телевизионния сериал „Стар Трек: Следващото поколение“ и с ролята си на професор Чарлс Ксавие във филмовата поредица „Х-Мен“. През 1993 г. списание TV Guide го определя като „най-добрия телевизионен драматичен актьор“ на 80-те години.

Патрик Стюарт е офицер на Британската империя от 2001 г. и рицар-бакалавър от 2010 г. заради приноса му към драматургията.

Биография

Произход и младежки години 
Роден е в Мърфийлд, Западен Йоркшър, Англия. Майка му, Гладис Бароуклаф, е тъкачка и текстилна работничка, а баща му, Алфред Стюарт, е сержант майор в британската армия, като преди това е работел като общ работник и пощальон. Учи в Crowlees C of E Boys' School, а през 1951 г., на 12-годишна възраст, се записва в Mirfield Secondary Modern School,където продължава да се занимава с драма.

На 15-годишна възраст Стюарт спира да посещава училище и започва да участва по-често в местния театър. Започва работа като вестникарски репортер, но след година работодателят му му поставя ултиматум да избира между актьорството и журналистическата кариера. Той напуска работа. Брат му разказва, че Стюарт е ходел на репетици по времето, когято е трябвало да бъде на работа, а после си е измислял историите, за които е правел репортажи.

През 1957 г., на 17 години, той се записва на двегодишен курс по актьорско майсторство в Bristol Old Vic Theatre School. До 19-годишна възраст губи повечето от косата си, но успява да впечатли театралните продуценти, след като играе на прослушването със и без перука, заявявайки им, че получават „двама актьора на една цена!“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Патрик Стюарт в Memory Alpha
 
 
 
 PatrickStewart.org – The Patrick Stewart Network (официален фен клуб)

Английски актьори и актриси
Стар Трек
Театрални актьори и актриси
Английски озвучаващи актьори
Носители на Грами
Орден на Британската империя
Британски социалисти
Английски атеисти
Английски феминисти
Западен Йоркшър